Johann Christian Hebenstreit ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Hebenstreit (Theologe) (1686–1756), deutscher Theologe und Philosoph
 Johann Christian Hebenstreit (Botaniker) (1720–1795), deutscher Arzt und Botaniker